USS Taylor — кораблі ВМС США.

 USS Taylor (DD-94) — ескадрений міноносець типу «Вікс». На службі протягом 1918-1938 років. Проданий на злам у 1945 році.
 USS Taylor (DD-468)  — ескадрений міноносець типу «Флетчер». На службі у складі ВМС США протягом 1942–1969 років. У 1969 році переданий ВМС Італії, де отримав назву «Lanciere (D-560)». На службі до 1971 року.
 USS Taylor (FFG-50)  — фрегат типу «Олівер Газард Перрі».  На службі у складі ВМС США протягом 1984–2015 років. У 2018 році переданий ВМС Тайваню, де отримав назву «Ming-chuan (銘傳, PFG-1112)». Станом на 2022 рік перебуває у строю.

Див. також 
 USS David W. Taylor (DD-551)
 USS Lawrence C. Taylor (DE-415)

 
Назви військових кораблів США
Багатозначні терміни